Rio Minho — rio que nasce em Espanha (onde se escreve Miño) e faz fronteira com Portugal entre Melgaço e Caminha

Municípios da Espanha 
Minho (Corunha) — da província da Corunha, Galiza
Miño de Medinaceli — da província de Sória, Castela e Leão
Miño de San Esteban — da província de Sória

Portugal
Minho (província) — província histórica correspondente aproximadamente aos distritos de Braga e Viana do Castelo
Alto Minho — sub-região estatística portuguesa NUTS III que faz parte da Região Norte
Baixo Minho (província) — antiga região correspondente ao distrito de Braga
Entre Douro e Minho — província histórica, constituída pelos atuais distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto e parte dos distritos de Aveiro, Viseu e Vila Real

Desambiguações de topônimos